Das Sky Bet Mobile World Matchplay 2011 wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert und gehört zu den Major-Turnieren im Dartsport. Es wurde vom 16. bis zum 24. Juli 2011 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Als Hauptsponsor wurde der Sportwettenanbieter Stan James nach elf Jahren durch Sky Bet abgelöst.

Im deutschen Fernsehen übertrug Sport1 das World Matchplay 2011 live. Der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes beträgt £ 400.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2011 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Adrian Lewis
 James Wade
 Gary Anderson
 Simon Whitlock
 Raymond van Barneveld
 Terry Jenkins
 Wes Newton
 Mervyn King
 Mark Webster
 Paul Nichsolson
 Ronnie Baxter
 Colin Lloyd
 Mark Walsh
 Vincent van der Voort
 Wayne Jones

Top 16 der Players Championship Order of Merit
 John Part
 Andy Smith
 Jamie Caven
 Justin Pipe
 Dave Chisnall
 Peter Wright
 Alan Tabern
 Mark Hylton
 Steve Brown
 Denis Ovens
 John Henderson
 Kevin Painter
 Scott Rand
 Colin Osborne
 Steve Beaton
 Andy Hamilton

Turnierplan 

1Die Spiele mussten mit mindestens zwei Legs Differenz gewonnen werden. War dies nach Erreichen der für den Sieg erforderlichen Anzahl der Legs nicht der Fall, wurde so lange weitergespielt, bis einer der Spieler zwei Legs mehr als sein Gegner gewonnen hatte

2John Part warf Nine dart finish

Weblinks 
 Homepage der PDC zum World Matchplay
 World Matchplay 2011
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2011
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in Blackpool